Personen
 André Castella (1805-1873), Zwitsers politicus
 Robert de Castella (1957-), een Australisch atleet

Plaatsen
 Castella (Lot-et-Garonne), een gemeente in het Franse departement Lot-et-Garonne 
 Le Castella, een plaats in de Italiaanse gemeente Isola di Capo Rizzuto

 Overige
 Castella (cake), een Japanse honing-biscuitcake
 Castellum (meervoud), een fort voor hulptroepen van het Romeinse Rijk